Kinnara är ett släkte av insekter. Kinnara ingår i familjen Kinnaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Kinnara